Shuidong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuidong (socken i Kina, Jiangxi), 
 Shuidong (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar